За историю Византийской империи Константинополь осаждался 24 раза. Трижды осады завершались падением города: в 1204 году город захватили крестоносцы, в 1261 году войска Никейской империи захватили Константинополь и в 1453 году — Османская империя под командованием Мехмеда II.

Осады готами, гуннами, тюрками-огурами и протославянами 
 Осада Константинополя (395)
 Осада Константинополя (559)
 Осада Константинополя (584)
 Осада Константинополя (599)

Осады персами и арабами 

 Первая осада Константинополя союзом аваров и персов в 626 году.
 Первая арабская осада в 674—678 годах.
 Вторая арабская осада в 717—718 годах.

Осады болгарами и варягами-русами 

 Болгарская осада войсками хана Крума в 813 году.
 Первая русская осада войсками князей Аскольда и Дира в 860 году (согласно Повести временных лет, в 866).
 Вторая русская осада войсками князя Олега в 907 году. 
 Третья русская осада войсками князя Игоря в 941 году.

Осады крестоносцами 

 Осада Константинополя во время Первого крестового похода в 1097 году.
 Осада Константинополя во время Четвёртого крестового похода в 1203 году.
 Взятие Константинополя во время Четвертого крестового похода в 1204 году.

Осады Константинополя Никейской Империей 

 Никейская осада Константинополя (1235).
 Никейская осада Константинополя (1260).

Осады в ходе гражданских войн 

 Осады Константинополя Виталианом
 Осада Константинополя (821–822) повстанческими силами во время Восстания Фомы Славянина
 Осада Константинополя (1047) повстанческими силами, находящимися под предводительством Льва Торника
 Осада Константинополя (1327–1328) Андроником III в ходе гражданской войны в Византии между Андроником II и Андроником III Палеологами.
 Осада Константинополя (1376) — 32-дневная осада Андроником IV Палеологом с поддержкой османов

Осады турками 

 Осада Константинополя турками в 1391 году.
 Tурецкая блокада в 1396—1402 годax.
 Tурецкая блокада в 1411 году.
 Tурецкая осада в 1422 году.
 Третья турецкая осада и падение Константинополя в 1453 году.

См. также 
 Осады Византия

История Византии
Войны Византии